Betz kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Betz, Oise, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Betz-le-Château, kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,

Se även
Betz lag - samband mellan vindhastighet och effekt i en vindturbin

Robotskapade Frankrikeförgreningar